Chiridota albatrossi är en sjögurkeart som beskrevs av Edwards 1907. Chiridota albatrossi ingår i släktet Chiridota och familjen Chiridotidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
albatrossi